Гопкало, Вадим Иванович (1917—1995) — советский украинский архитектор.
 Гопкало, Пантелей Ефимович (1894—1953) — председатель колхоза «Красный Октябрь», дед Михаила Сергеевича Горбачёва